Heliu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heliu (köping i Kina, Anhui, lat 31,90, long 117,96), 
 Heliu (köping i Kina, Anhui, lat 33,04, long 116,97), 
 Heliu (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar